La FIBA Europe Cup 2003-2004 fu la 2ª edizione della FIBA EuroCup Challenge. La vittoria finale fu ad appannaggio dei tedeschi del Mitteldeutscher sui francesi del Digione.

Squadre partecipanti

Risultati

Conference North

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final four

Conference South

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Final four

Conference West

Gruppo A

Gruppo B

Quarti di finale

Final four

Conference Central

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Quarti di finale

Final four

Final four

Squadra vincitrice

Voci correlate
Euroleague Basketball 2003-2004
ULEB Cup 2003-2004
FIBA Europe League 2003-2004
ABA Liga 2003-2004

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2003
Pallacanestro nel 2004
FIBA EuroCup Challenge